Lousteau ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Lousteau (* 1932), französische Leichtathletin 
 Christian Lousteau, Schauspieler, siehe Christian Loustau 
 Guillermo Lousteau Heguy (* 1934), argentinischer Jurist und Philosoph 
 Martín Lousteau (* 1970), argentinischer Wirtschaftswissenschaftler, Politiker und Diplomat 

Siehe auch:

 Loustau